Squitieri ist der Nachname folgender bekannter Personen:

 Arnold Squitieri (* 1936), italienisch-amerikanischer Mafioso 
 Pasquale Squitieri (1938–2017), italienischer Filmregisseur